Terror a bordo o Terror a Bordo es el nombre en español de al menos dos películas:

 Dead Calm, película estadounidense del 1989 dirigida por Phillip Noyce; o
 Snakes on a Plane, película estadounidense del 2006 dirigida por David R. Ellis.